Okręty US Navy o nazwie USS  "Neosho":
Pierwszy "Neosho" (1863) był jednowieżowym, drewnianokadłubowym monitorem rzecznym i znajdował się w służbie w latach 1863–1873
Drugi "Neosho" (AO-23) był zbiornikowcem typu Cimarron i znajdował się w służbie w latach 1939–1942
Trzeci "Neosho" (AO-48) był zbiornikowcem typu Kennebec. Został zwodowany w 1942, sprzedany i przemianowany na SS "Catawba". Złomowany w 1964.
Czwarty "Neosho" (AO-143) był okrętem głównym zbiornikowców typu Neosho. Został przekazany MSC jako USNS "Neosho" (T-AO-143). Wycofany ze służby w 1992.

Neosho